Ямок — название населённых пунктов в России:

 Ямок — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Ямок — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Ямок — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ямок — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ямок — деревня в Калининском районе Тверской области.